Esistono diverse chiese di Santa Galla:
Chiesa di Santa Galla, costruita a Roma nel 1940 su progetto dell'architetto Tullio Rossi;
Chiesa di Santa Galla, nel rione Ripa di Roma, abbattuta verso il 1930.